Индивидуальная гонка у женщин проходила 13 февраля 2006 года.

С самого старта гонка складывалась довольно благоприятно для российских спортсменок. Россиянки Светлана Ишмуратова и Ольга Пылёва, свои первые две стрельбы провели без промахов, в отличие от ещё двух представительниц Германии, Андреа Хенкель и Уши Дизль, потерявших все шансы на продолжение борьбы за медали. Шедшая уверенно впереди немка Кати Вильхельм допустила на третьем огневом рубеже три промаха. На третьем и четвертом огневых рубежах, российский дуэт допустил лишь два промаха на двоих, обеспечив себе золотые и серебряные медали. Бронзовую медаль завоевала самая удачливая из немок Мартина Глагов с двумя промахами, на четвертой позиции расположилась ещё одна представительница России Альбина Ахатова.
13 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин, отправил поздравительную телеграмму олимпийской чемпионке Светлане Ишмуратовой, следующего содержания: «Вы достойно продолжили славные традиции российских „стреляющих лыжников“. Ваша убедительная победа на одной из самых сложных дистанций вновь показала высокий уровень отечественной школы биатлона, а завоеванное „золото“ стало весомым вкладом в „копилку“ сборной России.»

Допинг-тест Ольги Пылёвой дал положительный результат. 16 февраля была вскрыта контрольная проба В, которая подтвердила наличие запрещённых к применению препаратов. Ольга Пылёва была лишена серебряной медали и дисквалифицирована на два года. Серебряная награда олимпиады перешла к Мартине Глагов. Бронзовую медаль получила Альбина Ахатова.

Итоги

Ссылки 
 Официальный сайт Международного союза биатлонистов

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006